Stephens County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Stephens County, Georgia 
 Stephens County, Oklahoma 
 Stephens County, Texas